La résonance ou son équivalent anglais resonance se réfère à la propriété de résonner. En particulier :

Physique 
En physique, la résonance est de manière générale un phénomène dans lequel un système est sensible à certaines fréquences :
 la résonance mécanique ;
 la résonance électrique ;
 en acoustique, résonance acoustique et la résonance de Helmholtz ;
 en optique, la résonance plasmon de surface ;
 en géophysique, les résonances de Schumann ;
 en astronomie, la résonance orbitale et la résonance spin-orbite ;
 en physique des particules, la résonance, la résonance magnétique nucléaire, la résonance paramagnétique électronique, la résonance de Fano, la résonance de Feshbach et la résonance de Roper ;
 en chimie, la mésomérie ou résonance.

Musique 
 la caisse de résonance, une partie d'instrument de musique ;
 Resonance FM, une station de radio ;
 Resonance et Resonance 2, deux albums d'Anathema.

Jeux vidéo 
 Resonance, un jeu vidéo sorti en 2012.
 Resonance of Fate, un jeu vidéo sorti en 2010.